Eduard Paltsgraaf van Simmern (Den Haag, 5 oktober 1625 — Parijs, 13 maart 1663) was de zesde zoon van keurvorst Frederik V van de Palts, koning van Bohemen, en prinses Elizabeth Stuart.

Hij werd geboren in Den Haag waar zijn ouders woonden nadat zijn vader als koning van Bohemen was verjaagd door de Habsburgse troepen. Zijn grootmoeder van vaderszijde, gravin Louise Juliana van Nassau, was een dochter van Willem van Oranje en Charlotte van Bourbon.

De prins was protestants opgevoed maar in 1645 werd hij katholiek zodat hij kon trouwen met Anna Gonzaga, dochter van Carlo I Gonzaga, hertog van Mantua. Hun huwelijk zorgde voor een schandaal en enig politiek gezichtverlies voor de broer van Eduard, Karel I Lodewijk keurvorst van de Palts.

Ondanks het feit dat hij katholiek werd, werd hij in 1649 opgenomen in het selecte gezelschap van de ridders in de Orde van de Kousenband.

Mede doordat Eduard en zijn nakomelingen katholiek waren, en dit in strijd was met de Britse Act of Settlement 1701 en de Britse wet geen ruimte liet voor een katholieke monarch, werd in 1714 de oudste zoon van Eduards jongere zuster Sophia van de Palts, gekroond tot koning George I van Groot-Brittannië.

Prins Eduard en Anna Gonzaga kregen drie dochters:
 Louise Marie Paltsgravin van Simmern; zij trad in 1671 in het huwelijk met Carl de 4e vorst zu Salm
 Anna Henriette Paltsgravin van Simmern; zij trad in 1663 in het huwelijk met Hendrik III van Bourbon-Condé, zoon van Lodewijk II van Bourbon-Condé 'de Grote Condé'.
 Benedikta paltsgravin van Simmern; zij trad in 1668 in het huwelijk met Johan van Brunswijk-Lüneburg

Voorouders 

Huis Palts-Simmern
Palts, E